Cristian Martínez peut désigner :

 Cristian Martínez Alejo (1989-), footballeur international andorran ;
 Cristian Martínez (1991-), cycliste argentin ;
 Cristian Martínez (1997-), footballeur international panaméen.